Ла-Куртин () — кантон во Франции, находится в регионе Лимузен. Департамент кантона — Крёз. Входит в состав округа Обюссон. Население кантона на 2007 год составляло 1871 человек.

Код INSEE кантона 2312. Всего в кантон Ла-Куртин входят 9 коммун, из них главной коммуной является Ла-Куртин.

Коммуны кантона 

 Бесса — население 33 чел.
 Клераво — население 155 чел.
 Ла-Куртин — население 928 чел.
 Ле-Ма-д’Артиж — население 104 чел.
 Манья-л’Этранж — население 229 чел.
 Мальре — население 41 чел.
 Сен-Марсьяль-ле-Вьё — население 123 чел.
 Сен-Мер-ла-Брёй — население 215 чел.
 Сент-Ораду-де-Шируз — население 83 чел.

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Национальный институт статистики 

Кантоны департамента Крёз